pogarda – emocja
 Pogarda – tomik wieszy Romana Bratnego
 Pogarda (Il disprezzo) – powieść Alberto Moravii
 Pogarda (Le Mépris) – film Jeana-Luca Godarda
 Pogarda ( El Desprecio) – wenezuelska telenowela